Детвилер (, Dätwyler) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Детвилер, Жан (1907—1994) — швейцарский композитор.
 Детвилер, Жан-Даниэль (род. 1945) — швейцарский горнолыжник.
 Детвилер, Макс (1886—1976) — швейцарский общественный деятель, пацифист.